The Razor’s Edge ist der Originaltitel folgender Filme:
 Auf Messers Schneide (1946), US-amerikanischer Film von Edmund Goulding
 Auf Messers Schneide (1984), US-amerikanischer Film von John Byrum

The Razors Edge steht für:
 The Razors Edge, Studioalbum der australischen Hard-Rock-Band AC/DC